Schiannesi – abitanti di Gazzada Schianno
Schiannesi – abitanti di Schianno